Byles peut faire référence à:
 Alannah Myles (née Byles en 1958), une chanteuse canadienne
 Edward Byles Cowell (1826-1903), un traducteur renommé de poésie persane britannique
 Junior Byles (né en 1948), un chanteur de reggae jamaïcain
 Ronald Stewart Byles (né en 1930), un botaniste anglais
 Thomas Byles (1870-1912), un prêtre catholique britannique